

Diritto 
 Accordo – sinonimo di patto o convenzione tra più soggetti (in diritto, l'accordo delle parti è uno dei requisiti del contratto) o, ancora, di trattato internazionale
 Accordo di programma – convenzione, ai sensi della legge italiana, tra enti territoriali e altre amministrazioni pubbliche mediante la quale le parti coordinano le loro attività per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento

Musica 
Accordo – simultaneità di più suoni aventi un'altezza definita

Linguistica 
Accordo (o concordanza) – in grammatica, la corrispondenza delle caratteristiche morfologiche flessionali

Altro 
 Accordo (Porozumienie) – partito politico polacco

Altri progetti